Сыченко () — украинская фамилия. Известные носители: 

 Сыченко, Владимир Кириллович (1921—1998) — украинский советский писатель и поэт.
 Сыченко, Пётр Фёдорович (1911—1969) — Герой Советского Союза.